Hacken, het kraken van een computer
Google hacking, een hackerstechniek die gebruikmaakt van Google-diensten om veiligheidslekken te vinden
Hack (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Hack (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie die liep van 2002 t/m 2004
Hack (programmeertaal), programmeertaal ontworpen door Facebook

Personen:
Adriaan Hack (1923-2000), een Nederlands politicus
Gerard Hack (1893-1975), een Nederlands beeldhouwer
Harry Hack (1913-1984), een Nederlands Engelandvaarder
Olivia Hack (1983), een Amerikaans stemactrice
Rien Hack (1871-1939), een Nederlands beeldhouwer en ontwerper
Sabine Hack (1969), een Duits tennisspeelster
Shelley Hack (1947), een Amerikaans actrice en model